Künstler-Quadrille ist der Titel folgender Werke:

 Künstler-Quadrille (1849), op. 71, Quadrille von Johann Strauss (Sohn)
 Künstler-Quadrille (1858), op. 201, Quadrille von Johann Strauss (Sohn)